Существует одноимённый сомон в аймаке Баянхонгор.
Ба́ян-У́ндер () — сомон аймака Орхон в северной части Монголии. Образован постановлением ВГХ от 6 мая 1994 года.

География 
На территории сомона располагается одно из крупнейших в мире месторождений меди.

Население 
Население сомона составляет порядка 100 тыс. чел., из них 6 тыс. заняты в горнодобыче.

Примечания 

Орхон